Galava ist:

 Galava (Britannien), eine römische Festung in Britannien
 Galava (Mythologie), ein Schüler von Vishvamitra in der indischen Mythologie
 Galava (Spiel), ein textbasiertes MMO-Computerspiel